«Гурник» () — польский профессиональный футбольный клуб из города Забже. Основан в 14 декабря 1949 года. С конца 50-х по начало 90-х годов был доминирующей силой в польском футболе. Главным соперником клуба является «Рух (Хожув)». В настоящее время выступает в Экстраклассе.

Достижения 
  Чемпион Польши (14): 1957, 1959, 1961, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1970/71, 1971/72, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88.
  Серебряный призёр чемпионата Польши (4): 1962, 1968/69, 1973/74, 1990/91.
  Бронзовый призёр чемпионата Польши (7): 1958, 1960, 1967/68, 1969/70, 1976/77, 1988/89, 1993/94.
  Обладатель Кубка Польши (6): 1964/65, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72.
  Финалист Кубка Польши (7): 1955/56, 1956/57, 1961/62, 1965/66, 1985/86, 1991/92, 2000/01.
  Обладатель Кубка Польской Лиги (1): 1978.
  Обладатель Суперкубка Польши (1): 1988.
  Финалист Суперкубка Польши (1): 1987.
  Финалист Кубка обладателей Кубков 1970 года (уступили «Манчестер Сити» 1-2)
  Обладатель Кубка Часов (1): 1990

Болельщики и дерби

Великое силезское дерби 
Главное для «Гурника» дерби с клубом «Рух» (Хожув).

Дружба с фанатами других команд 
Ультрас «Гурника» (Torcida Zabrze) дружат с ультрас клуба «Хайдук» (Сплит) (Torcida Split). Вместе их называют United Torcida.

Состав 
актуален на 1 сентября 2022 года

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |

|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Гимн 
Гимн «Гурника» Забже — (музыка и исполнение Анны Герман слова Юзефа Прутковского)

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Польши